Beagle Bay (Kimberley), een plaats en Aboriginesgemeenschap in West-Australië
 Beagle Bay (South Durras), een plaats in Nieuw-Zuid-Wales